Gensac pode referir-se a:

 Gensac (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Gensac (Gironda)

Desambiguações de topônimos